Torrão steht für:

 Torrão, eine portugiesische Gemeinde im Kreis Alcácer do Sal
 Torrão (Marco de Canaveses), eine portugiesische Gemeinde im Kreis Marco de Canaveses

Torrão ist der Familienname folgender Personen:

 Cristina Torrão (* 1965), portugiesische Schriftstellerin